VAKE steht für:
 Varanger Arctic Kite Enduro, eine Ausdauerveranstaltung für Snowkite-Mannschaften in Norwegen

VaKE steht für:
 VaKE, Values and Knowledge Education (Werte- und Wissenserziehung)

Siehe auch:
 Vaake
 WAKE

Abkürzung